Тосонцэнгэл () — название двух монгольских сомонов.

 Тосонцэнгэл (Завхан) — сомон аймака Завхан
 Тосонцэнгэл (Хувсгел) — сомон аймака Хувсгел